Příjmení Kubánek nosí více významných osobností:

 Jaromír Kubánek (1910–???) – český a československý politik KSČ
 Karel Kubánek (1916–1940/1941) – letec československé armády
 Pavel Kubánek (* 1968) – český fotbalový obránce
 Robert Kubánek (1964–2014) – český básník, prozaik, nakladatelský redaktor a překladatel
 Věra Kubánková (1924–2016) – česká herečka
 Vladimír Kubánek (1923–???) – český a československý politik KSČ
 Vladimír Kubánek (chemik) (* 1951) – český chemik